Кристин Смит-Коллинз (; ) — американская гребчиха, выступавшая за сборную США по академической гребле на всём протяжении 1990-х годов. Бронзовая призёрка летних Олимпийских игр в Сиднее, четырёхкратная чемпионка мира, победительница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Кристин Коллинз родилась 9 сентября 1969 года в городе Дариен округа Фэрфилд, штат Коннектикут.

Заниматься академической греблей начала в 1987 году. Состояла в студенческой гребной команде во время обучения в Тринити-колледже.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 1991 года, когда вошла в основной состав американской национальной сборной и побывала на чемпионате мира в Вене, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в распашных безрульных четвёрках лёгкого веса — пропустила вперёд экипажи из Китая и Великобритании.

В 1994 году в той же дисциплине одержала победу на домашнем мировом первенстве в Индианаполисе.

На чемпионатах мира 1995 года в Тампере и 1996 года в Стратклайде победила в лёгких безрульных двойках.

В 1998 году в парных двойках лёгкого веса выиграла золотую медаль на мировом первенстве в Кёльне, став таким образом четырёхкратной чемпионкой мира по академической гребле.

На чемпионате мира 1999 года в Сент-Катаринсе взяла серебро в лёгких парных двойках, уступив в решающем заезде спортсменкам из Румынии.

В 2000 году в парных двойках лёгкого веса получила серебро на этапе Кубка мира в Люцерне и благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Вместе с напарницей Сарой Гарнер в лёгких парных двойках пришла к финишу третьей позади команд из Румынии и Германии — тем самым завоевала бронзовую олимпийскую медаль. Вскоре по окончании этих соревнований приняла решение завершить спортивную карьеру.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Кристин Коллинз  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы мира по академической гребле
Выпускники Тринити-колледжа (Коннектикут)